Valsusa – valle italiana
Valsusa – vino DOC
La Valsusa – periodico

Pagine correlate 
 Susa